Название Moonlight Mile () может относиться:

 Moonlight Mile — манга Ясуо Отагаки и экранизированное на её основе аниме.
 Moonlight Mile — песня группы Rolling Stones с альбома Sticky Fingers